Клеофонт  — древнегреческое имя
 Клеофонт (политик) — влиятельный афинский политик второй половины V века ;
  — афинский поэт IV века ;
 Клеофонт (вазописец) — афинский вазописец V века